De Republiek Estland tussen de Wereldoorlogen, zie Republiek Estland (1918-1940)
De Estse Sovjet-republiek van de Tweede Wereldoorlog tot 1990-91, zie Estische Socialistische Sovjetrepubliek
De hedendaagse Republiek Estland, zie Estland (sinds 1991)